SheZow is een Australisch-Canadese animatieserie. De serie is bedacht door Obie Scott Wade. In Vlaanderen wordt de serie sinds 6 januari 2014 uitgezonden op Ketnet.

Verhaal
Op een dag vindt de 12-jarige jongen Guy Hamdon een ring van zijn overleden tante Agnes en doet hem aan. Per toeval verandert hij in SheZow en wordt hij de SheZow, een superheldin, van zijn generatie. Omdat zijn zus Kelly echter meer weet van de geschiedenis van SheZow en haar krachten helpt ze Guy om de misdaad te bestrijden met haar advies.

Personages

Hoofdpersonages
 Guy Hamdon/SheZow: Een 12-jarige jongen die met zijn ring in SheZow kan veranderen. In de nasynchronisatie wordt hij ingesproken door Leonard Muylle.
 Kelly Hamdon: De zus van Guy. Zij is de voorzitter van de SheZow-fanclub en ze helpt haar broer door hem advies te geven.
 Mats Kepler (Engels: Maz Kepler): De beste vriend van Guy. Elke keer probeert hij een nieuwe sidekick te worden van SheZow.

Andere personages
 Sheila: De supercomputer van de "She-Lair".
 Boxter Hamdon: De vader van Guy en Kelly. Hij is een politieagent die een grote hekel heeft aan SheZow omdat zij altijd met de eer strijkt voor de stad te redden.
 Droosha Hamdon: De moeder van Guy en Kelly. Zij is dol op SheZow.
 Wackerman: De collega van Officer Boxter.
 Brian Smirk: Nieuwsreporter voor Megadaal TV die altijd "ter plekke" is wanneer er iets aan de hand is met SheZow.
 Wanda: Kelly's beste vriendin. Zij werkt voor de schoolkrant.

Lijst van afleveringen

Seizoen 1 (2012-2013)

Externe links
 Officiële Vlaamse website van Ketnet
  SheZow bij DHX Media
  Officiële Australische website van Network Ten en Eleven
  Officiële Amerikaanse website van Hub Network

Referenties

Australisch kinderprogramma op televisie
Australische animatieserie
Canadese televisieserie
Canadees kinderprogramma op televisie
Canadese animatieserie
Programma van Ketnet
Programma van Network Ten